Williams FW35 - спортивний автомобіль з відкритими колесами команди Williams F1 Team, побудований для участі у Формули-1 сезону 2013 року.

Презентація
Презентація автомобіля пройшла 19 лютого 2013 року на трасі "Каталунья" біля Барселони під час другої частини передсезонних тестів. Першою за кермо Williams FW35 сяде тест-пілот команди Сюзі Вольф, потім основні пілоти.

Результати виступів 

Жирний шрифт — поул
Курсив — найшвидше коло

Посилання

 Офіційний сайт Williams F1 

Боліди Формули-1 сезону 2013
Боліди Williams Формули-1